Prichard är ett efternamn, som burits av bland andra:

 James Cowles Prichard (1786–1848), engelsk läkare och etnolog
 Katharine Susannah Prichard (1883–1969), australisk författare och politiker
 Rowland Prichard (1811–1887), walesisk musiker

Platser
 Prichard, Alabama – en stad (city) i Mobile County, i delstaten Alabama, USA